Newes lautet der Familienname folgender Personen:

 Martha Maria Newes (1894–1984), deutsche Schauspielerin
 Tilly Wedekind, gebürtige Tilly Newes (1886–1970), deutsche Schauspielerin